Константиновский городской совет — одна из административно-территориальных единиц в составе Донецкой области. Территориально совпадает с городом Константиновка

Состав 
Константиновский городской совет — 95 111 чел.
 город Константиновка — 95 111 чел.

Всего: 1 город.

Экономика 
Металлургическая (Константиновский металлургический завод, Укрцинк), химическая промышленность, машиностроение (Константиновский завод высоковольтной аппаратуры), промышленность строительных материалов (Автостекло).

Депутатский состав 
Численность депутатов — 37 человек.
На местных выборах в 2020 году в местный совет прошло 4 партии:
 Опозиционный блок "За жизнь"
 Опозиционный блок
 Слуга народа
 Наш край

Ссылки 
 Официальный сайт Константиновского городского совета
 Состав Константиновского городского совета

Городские советы Донецкой области
Константиновка